Mallan ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Mallan (1927–1969), schottischer Fußballspieler